Га́уэрс иногда Го́уэрс и Го́верс () — англоязычная фамилия.

Люди 
  — британский телевизионный режиссёр и продюсер.
 Говерс, Уильям Ричард (1845—1915) — британский невропатолог.
 Гауэрс, Уильям Тимоти (род. 1963) — британский математик.
  (1875—1954) — британский губернатор Уганды в 1925—1932 гг.
  (1880—1966) — британский писатель.

См. также 
 Гауэр — список людей с такой фамилией, и топонимов.